Baileymuisgoffer
 Californische muisgoffer
 Kleine muisgoffer
 Wyomingmuisgoffer
 Zijdeharige muisgoffer